Erlberg ist der Name folgender Orte:

 Erlberg (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Erlberg (Gemeinde Zell), Katastralgemeinde von Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg